Ванде́вр-ле-Нансі́ () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 290 км на схід від Парижа, 55 км на південь від Меца, 5 км на південь від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12111 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 26166,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт міста Вандевр-ле-Нансі 
 [ Розташування муніципалітету Вандевр-ле-Нансі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель